The Human Voice steht für:

 The Human Voice (1966), englisches Filmdrama von Ted Kotcheff
 The Human Voice (2020), spanisch-amerikanischer Kurzfilm von Pedro Almodóvar